Hypoxystis pallidaria är en fjärilsart som beskrevs av Lambert-Joseph-Louis Lambillion. Hypoxystis pallidaria ingår i släktet Hypoxystis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
pallidaria